

Astronomia 
78434 Dyer – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Dyer – città della Contea di Franklin, Arkansas
Dyer – città della Contea di Lake, Indiana
Dyer – villaggio della Contea di Esmeralda, Nevada
Dyer – città della Contea di Gibson, Tennessee

Persone 
Bruce Dyer – calciatore montserratiano
Chris Dyer – ingegnere australiano
Danny Dyer – attore e doppiatore britannico
Geoff Dyer – scrittore britannico
Kieron Dyer – calciatore inglese
Mary Dyer – religiosa quacchera inglese, martire religiosa
Moses Dyer – calciatore neozelandese
Natalia Dyer – attrice statunitense
Richard Dyer – schermidore statunitense
Wayne Dyer – calciatore montserratiano
Wayne Walter Dyer – psicologo statunitense
William Turner Thiselton-Dyer – botanico britannico

Altro 
 Dyer – personaggio di Guerre stellari